Mike Dean –  angol nemzetközi labdarúgó-játékvezető
Mike Dean – amerikai zenei producer